

Кальниця — село в гміні Загір'я Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Кальниця — село в гміні Тісна Ліського повіту Підкарпатського воєводства
 Кальниця — село в гміні Бранськ Більського повіту Підляського воєводства